Васи́лий Фёдорович Никола́ев (1910, с. Троицкое, Московская губерния — 17 декабря 1969, Багдад, Ирак) — советский партийный деятель, дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Биография 
Член ВКП(б). Окончил Всесоюзный коммунистический университет имени Я. М. Свердлова (1936).
 В 1941—1944 годах — первый секретарь Северо-Казахстанского обкома ВКП(б).
 В 1945—1948 годах — секретарь Одесского городского комитета КП(б) Украины.
 В 1948—1951 годах — слушатель Академии общественных наук при ЦК ВКП(б).
 В 1954—1956 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 В 1956—1960 годах — советник посольства СССР в Румынии.
 В 1960—1962 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 В 1962—1965 годах — советник-посланник посольства СССР в Чехословакии.
 С 7 августа 1965 по 17 декабря 1969 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Ираке.

Награды 
 2 ордена Трудового Красного Знамени
 2 ордена «Знак Почёта»
 медали

Примечания

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 2, с. 283.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Послы СССР в Ираке
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Первые секретари Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана
Первые секретари Одесского горкома КП Украины